Meiosquilla är ett släkte av kräftdjur. Meiosquilla ingår i familjen Squillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mantisräkor
Meiosquilla